ZX Microdrive
ZX Spectrum
Nissan 300ZX — modelo de automóvel

Desambiguações de siglas